Slovenski narod lahko pomeni:

Slovenci, južnoslovanski narod
Slovenski narod, slovenski časnik